Пуансо:
 Пуансо, Луи (, 1777—1859) — французский математик и механик.
 Пуансо, Маффео (, 1872—?…) — автор книг по оккультизму.

 Пуансо де Шансак, Пьер () — французский дивизионный генерал времён Великой французской революции.

См. также 
 Пуансо — крупный древний ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.